Martucci est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Giuseppe Martucci (1856–1909), compositeur, chef d'orchestre, professeur et pianiste italien ;
 Gianni Martucci (né Gian Antonio Martucci en 1942), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien